La Marseillaise – hymn Republiki Francuskiej
 La Marseillaise – dziennik regionalny, wydawany w Marsylii
 Mondial La Marseillaise à Pétanque – coroczny turniej pétanque rozgrywany w Marsylii
 Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise – wyścig kolarski, do 1991 rozgrywany pod nazwą La Marseillaise